Erebia arctica är en fjärilsart som beskrevs av Bertil Robert Poppius 1906. Erebia arctica ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
arctica